Torsted kan henvise til flere stednavne:
 Torsted (Horsens) – en bebyggelse og et ejerlav i Torsted Sogn, Horsens Kommune
 Torsted (Ringkøbing-Skjern Kommune) – en bebyggelse i Torsted Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Torsted (Sydslesvig) – en landsby og kommune i Slesvig-Flensborg kreds i Slesvig-Holsten
 Torsted (Aarestrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Aarestrup Sogn, Rebild Kommune
 Torsted (bog) - en skrevet af Alfred Kaae